Amy Turner (n. marzo 1984) rugbista australiana
 Amy Turner (n. luglio 1984) rugbista inglese
 Amy Turner (n. 1991), calciatrice inglese
 Amy Turner, canoista statunitense